Okręty US Navy o nazwie USS  "Alaska", pochodzącej od stanu Alaska:

 Pierwszy "Alaska" był slupem wojennym o drewnianym kadłubie, który służył pomiędzy wojną secesyjną a wojną amerykańsko-hiszpańską
 Drugi "Alaska" był parowym trawlerem wyczarterowanym do służby jako trałowiec podczas I wojny światowej
 Trzeci "Alaska" (CB-1) był okrętem prototypowym typu Alaska (wielkich krążowników), który wszedł do akcji w ostatnich dniach II wojny światowej.
 Czwarty "Alaska" (SSBN-732) jest okrętem podwodnym typu Ohio pozostającym w służbie w 2006 roku.
Alaska